

Astronomia 
 41213 Mimoun – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Aït Aïssa Mimoun – comune nel provincia di Tizi Ouzou dell'Algeria
 Ouled Mimoun – comune nella provincia di Tlemcen dell'Algeria

Persone 
 Alain Mimoun – maratoneta e mezzofondista francese